Vejle (provincie), een provincie in Denemarken
Vejle (stad), de hoofdstad van die provincie
Vejle (gemeente), de gemeente
Vejle (Faaborg-Midtfyn), plaats in gemeente  Faaborg-Midtfyn
Vejle (parochie)